Het WTA-tennistoernooi van Saint-Malo (officieel L'Open 35 de Saint-Malo) van 2021 vond plaats van 3 tot en met 9 mei 2021 in de Franse havenstad Saint-Malo. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Française Alizé Cornet strandde in de eerste ronde.

Het vijfde reekshoofd, Viktorija Golubic uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Italiaanse Jasmine Paolini in twee sets. Het was Golubics derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen bereikte de tweede ronde. Haar partner Alison Van Uytvanck was het derde reekshoofd, maar verloor al haar openingspartij.

De Nederlandse Arantxa Rus, als zesde geplaatst, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Kaitlyn Christian en Sabrina Santamaria won het toer­nooi. In de finale ver­sloegen zij het als eerste geplaatste koppel Hayley Carter en Luisa Stefani in de match-tiebreak, na een tiebreak in de eerste set. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

Het Belgische stelletje Greet Minnen en Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus en Wang Xiyu uit China bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Saint-Malo 2021
Saint-Malo